La morte sospesa (Touching the Void) – libro di Joe Simpson del 1998
 La morte sospesa (Touching the Void) – film del 2003 diretto da Kevin Macdonald